La temporada de 1965 del Campeonato del Mundo de Motociclismo fue la 17.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Desarrollo y resultados 
Mike Hailwood se alzó con su cuarto título consecutivo de 500 cc fácilmente con MV Agusta, aunque al principio de la temporada tuvo sus desencuentros con el autocrático Conde Agusta por lo que aceptó competir para Honda en 250cc. El debutante Giacomo Agostini no pudo hacer mucho para luchar en la categoría reina, pero sí que ofreció guerra a Jim Redman para su título de 350. El resultado no se decidiría hasta la última carrera del año en Japón, cuando el MV Agusta de Agostini sufrió una falla mecánica, entregando el campeonato a Redman.

La pareja de Yamahas formada por Phil Read y Mike Duff acabaron primera y segunda en la general de 250, mientras que la Honda de Redman tuvo problemas. Hugh Anderson ganó seis carreras de la temporada de 125 para alzarse con el título mientras que la Honda de Ralph Bryans se llevó el entorchado de 50cc por delante de su compañero de equipo Luigi Taveri.

Calendario y resultados

Resultados

500cc 

{|
|

350cc 

{|
|

250cc 
{|
|

125cc

50cc

Referencias

Enlaces externos 
 Historia y palmarés del Mundial de Motociclismo

Deportes de motor en 1965
1965